Ilinden kan syfta på:

Bulgarien 

 rajon Ilinden, distrikt, Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina,

Nordmakedonien 

 Belimbegovo, kommunhuvudort, Opsjtina Ilinden, 
 Ilinden (kommun),